Il termine Sauk può avere averi significati:
Sauk  – popolo nativo americano degli Stati Uniti d'America
Sauk Rapids  – è un comune degli Stati Uniti d'America, situato nella contea di Benton (Minnesota)
Sauk Village  – è un comune degli Stati Uniti d'America, situato nella contea di Cook (Illinois) e in parte nella contea di Will
Contea di Sauk  – è una contea dello Stato del Wisconsin, negli Stati Uniti d'America
Sequenza Sauk  – la più antica delle sei sequenze cratoniche che accaddero durante il fanerozoico